Osoby o tym nazwisku:
 Anna Huculak – polska lekkoatletka
 Lawrence Huculak – katolicki duchowny
 Ołeksij Huculak – ukraiński piłkarz